sativus (lat. für kultiviert, gezüchtet) ist Namensbestandteil folgender Pflanzen:
 Crocus sativus, Safran
 Cucumis sativus, Gurke
 Daucus carota subsp. sativus, Karotte
 Lathyrus sativus, Saat-Platterbse
 Raphanus sativus, Gartenrettich/Radieschen

Siehe auch:
 Sativa
 Sativum
 Sativum (Begriffsklärung)